Miguel Gómez - conjunto del nombre propio Miguel y el apellido Gómez - puede referirse a:

Personas  

 Miguel Gómez (1974-), fotógrafo colombo-estadounidense; (ver Wikipedia versión Inglés)
 Miguel Gómez (1967-), esgrimidor español;
 Miguel Gómez Martínez (1961-), economista y político colombiano;
 Miguel Gómez Esteban (1939-), historietista español;
 Miguel Gómez Bao (1894-1961), actor español;
 Miguel Gómez Damas (1785-1849), general carlista español;

Variantes 
Nombre compuesto
 Miguel Ángel Gómez, .
 José Miguel Gómez (1858–1921), Presidente de Cuba
 Miguel Mariano Gómez (1890–1950), Presidente de Cuba, hijo de José Miguel Gómez
 Miguel Alejandro Gómez (1982-), director de cine costarricense.
Apellido compuesto
 Miguel Gómez de Lara y Brocal (1632-1690), militar español - gobernador de la Provincia de Costa Rica.
 Miguel Gómez de Silva (1594-1668), funcionario chileno.
 Miguel Gómez de la Puerta (s.XVI), “mancebos de la tierra” acompañante de Juan de Garay.
 Miguel Gómez del Campillo (1875-1962), archivero y bibliotecario español.
 Miguel Gómez-Acebo y Modet (s/d), marqués español.